Бојан Кнежевић (Бјеловар, 28. јануара 1997) хрватски је фудбалер који тренутно наступа за Олимпију из Љубљане, на позајмици из загребачког Динама. Висок је 178 центиметара, а игра на позицији задњег везног.

Прошао је све млађе узрасте репрезентације Хрватске.

Статистика

Клупска 

 Ажурирано 26. октобра 2019. године.

Трофеји и награде

Екипно 
 Динамо Загреб
 Прва лига Хрватске (3): 2013/14, 2015/16, 2017/18.
 Куп Хрватске (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18.

Референце

Спољашње везе 

 Бојан Кнежевић на сајту Фудбалског савеза Хрватске 
 
 
 

Рођени 1997.
Бјеловарци
Хрватски фудбалери
Фудбалери Динама Загреб
Фудбалери Локомотиве из Загреба
Фудбалери Олимпије (2005)
Везни играчи у фудбалу